Calenda o Calendas puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Calendas, primer día de cada mes en el calendario romano, que debió coincidir en principio con la luna nueva; de esta palabra deriva «calendario».
 Ad calendas graecas, locución latina.
 Calenda, baile afroamericano.
 Calenda Maia, grupo de música medieval y teatro procedente de Chile.
 Carlo Calenda (n. 1973), político y ministro italiano.